Hammar est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ahti Hammar (1911-1979), peintre héraldiste finlandais
 (1735-1805), éditrice suédoise de journaux
 (1899-1989), marin de voile olympique suédois
 (né en 1975), animateur suédois à la télévision
 (né en 2001), joueur suédois de football
 (1893-1954), physicien américain
 (1864-1947), homme d'affaires suédois
Jan Hammar (né en 1974), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1994), joueur suédois de football
 (1868-1927), militaire et chirurgien suédois
 (né en 1943), ecclésiastique suédois
 (née en 1995), chanteuse et compositrice suédoise
 (née en 1950), évangéliste américain des Assemblées de Dieu
 (1872-1953), lexicographe et traducteur suédo-français
Ziri Hammar (né en 1992), joueur algérien de football

Toponyme

, localité de Dubaï

, marais du Patrimoine mondial 
Lac Hammar, lac salin dans le sud-ouest du pays

Hammar, localité de Kristianstad de la Scanie ;
 Hammar, localité de la commune d'Askersund située dans le comté d'Örebro.

, village du gouvernorat de Sanaa

Voir aussi
, lac  d'hydrocarbures sur la lune saturnienne Titan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme